Jean Christophe peut faire référence à :
 Jean Christophe (1830-1907), homme politique français ;
 Jean Christophe (1908-1977), pseudonyme de Jean Odoux, auteur ;
  (1987-), joueur professionnel de football français évoluant en Angleterre.